Götschi ist der Familienname folgender Personen:

 Reto Götschi (* 1965), Schweizer Bobfahrer
 Silvia Götschi (* 1958), Schweizer Schriftstellerin